Anticoma är ett släkte av rundmaskar. Anticoma ingår i familjen Anticomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Anticoma